Municipio de Harper puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Harper (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cleveland.
 Municipio de Harper (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Slope.
 Municipio de Harper (condado de McPherson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de McPherson.